Наримановка — название географических объектов.

Населённые пункты

Азербайджан 
 Наримановка — прежнее название села Нариманкенд Билясуварского района.

Россия 
 Наримановка — прежнее название исчезнувшего села Обуховка в Советском районе Крыма.
 Наримановка — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма.

Узбекистан 
 Наримановка — прежнее название города Пайарык.

Украина 
 Наримановка — село в Устиновском районе Кировоградской области.

Аэропорт 
 Наримановка — аэропорт Костаная.